suza, plakanje, služi za održavanje čistoće oka  
 Suza (Kneževi Vinogradi), naselje u općini Kneževi Vinogradi
 Suza (Iran), grad u Iranu
Slično
 Susa, Tunis, grad u Tunisu